Les élections municipales espagnoles ont lieu le  à Valence.

Le Parti populaire, mené par la maire sortante Rita Barberá remporte aisément ce scrutin, conservant sa majorité absolue, quoique le parti perd quelques voix et un siège, tandis que les socialistes s'écroulent, perdant le tiers de ses sièges et de ses votes, ce qui permet à deux partis sur sa gauche de faire leur entrée au conseil municipal: la Gauche unie fait son retour, après en avoir été exclus quatre ans plus tôt, et la nouvelle Coalition Compromís, formé du Bloc nationaliste valencien et de partis mineurs, décroche la troisième place avec 9% des voix et 3 sièges.

La Parti populaire conservant le contrôle du conseil, Rita Barberá est sans surprises réélue pour un sixième mandat.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales espagnoles de 2011

2011
Valence
Politique en mai 2011